Jordi I de Geòrgia (v 998-1027), rei de Geòrgia
 Yury Dolgoruky (v 1099-1157), Gran príncep de Rússia
 Jordi I del Regne Unit (1660-1727), rei del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda
 Jordi I de Grècia (1845–1913), rei de Grècia
 Patriarca Jordi I (679-686), Patriarca de Constantinoble
 Jordi I de Hessen-Darmstadt (1547-1596), noble alemany de la casa de Hessen